Sphaeria fragiformis je systematický název název pro několik druhů hub:

 Dřevomor červený – Sphaeria fragiformis Pers.,  1794
 Rážovka rumělková – Sphaeria fragiformis Sowerby,  1821